Primera B de Chile 1997 var den näst högsta serien i fotboll i Chile för säsongen 1997. Säsongen var uppdelad i två mästerskap - Torneo Apertura och Torneo Clausura - och vinnaren av varje mästerskap flyttades upp till Primera División. I slutet av säsongen slogs resultaten från de båda mästerskapen ihop och det sämst placerade laget flyttades ner till en lägre division. Varje lag spelade totalt 30 matcher vardera under säsongen, 15 under Apertura och 15 under Clausura.

Apertura

Final

|}

Clausura

Sammanlagd tabell

Se även
Primera División 1997

Källor
 RSSSF.com

1997 i Chile
Fotboll i Chile
Fotbollssäsongen 1997